Cinco peut désigner :
 Cinq en espagnol ;

Toponyme

Evènement 
 Le Cinco de Mayo commémore la victoire des forces du gouvernement républicain mexicain, menées par le Général Ignacio Zaragoza, sur les forces du gouvernement conservateur mexicain et du corps expéditionnaire du Second Empire français dans la bataille de Puebla, le .

Patronyme 

  (1971-), styliste philippin.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique